

Musica 
 Dica... – singolo di Niccolò Fabi del 1996

Persone 
 Dică – soprannome del calciatore brasiliano Oscar Sales Bueno Filho
 Emil Dică – calciatore rumeno, centrocampista
 Nicolae Dică – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, centrocampista